Пла́зменная ла́мпа может означать:

 Плазменная лампа — любая газоразрядная лампа, то есть лампа, в которой первичным источником света служит плазма.
 Плазменная лампа — газоразрядная лампа с одним электродом.
 Плазменная лампа с внешними электродами — газоразрядная лампа, не имеющая внутренних электродов.
 Плазменная лампа — миниатюрная газоразрядная лампа, из которых состоит плазменная панель.